Fünfing ist der Name folgender Orte:

 Fünfing bei Sankt Ruprecht an der Raab, Katastralgemeinde von Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Fünfing bei Gleisdorf, Katastralgemeinde von Sinabelkirchen, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Fünfling